En Pologne, Izdebno peut faire référence à :

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Izdebno est un village.

dans la voïvodie de Lublin
 Izdebno est un village.

dans la voïvodie de Mazovie
 Izdebno est un village.

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Izdebno est un village dans le powiat de Międzychód,
 Izdebno est un village dans le powiat de Słupca.

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Izdebno est un village.